Шоде — французская фамилия.

 Шоде, Анж Гюстав (1817—1871) — французский публицист и юрист.
 Шоде, Антуан Дени (1763—1810) — французский скульптор.
 Шоде, Поль (1904—1977) — швейцарский политик, президент.
 Шоде де Силан, Шанталь (1919—2001) — французская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.